Ironic is een nummer van de Canadees-Amerikaanse zangeres Alanis Morissette uit 1996. Het is de derde single van haar derde studioalbum Jagged Little Pill.

Ironic werd een hit in Noord-Amerika, Europa en Oceanië. In Canada werd het een nummer 1-hit en in de Amerikaanse Billboard Hot 100 haalde het de vierde positie. In zowel de Nederlandse Top 40 als de Vlaamse Ultratop 50 haalde het de zesde positie.

Radio 2 Top 2000

Single uit 1996
Nummer van Alanis Morissette